Двадцать девятый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 31 января по 28 февраля 1976 года.

Розыгрыш медалей 

Матчи за звание чемпиона между первой командой западной и второй командой восточной зон (первое место там заняла команда из Ташкента) прошли в Новосибирске (6, 7 апреля) и Казани (10, 11 апреля).

Состав чемпионов 
Рашид Гуляев, Юрий Сергеев;
Виктор Жариков, Всеволод Елфимов, Владимир Кузьмин, Виталий Петров, Николай Харитонов, Ильдус Хуснуллин, Вячеслав Шалаев;
Раиль Ахметшин, Владимир Бокарев, Вениамин Елистратов, Фарид Зайнуллин, Владимир Зайцев, Владимир Земсков, Михаил Литвинов, Александр Павлов, Сергей Столбун, Евгений Сукуров, Геннадий Халецкий.
Старший тренер: Владимир Андреев.
Тренер: Владимир Крюков.

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли с 31 января по 8 февраля на стадионе «Геолог» в Мильково. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Лёгоньких («Локомотив»)
 Лучший защитник – Юрий Сергиенко («Урожай»)
 Лучший нападающий – Анатолий Кршеминский («Урожай»)
 Лучший бомбардир – Борис Хлызов («Урожай»)

2-я зона 
Матчи прошли с 31 января по 7 февраля на стадионе «Центральный» в Кургане.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

3-я зона 
Матчи прошли с 31 января по 7 февраля на стадионе «Торпедо» в Тольятти. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – С.Никитин («Торпедо»)
 Лучший защитник – Геннадий Демидов (ВЭМ)
 Лучший нападающий – Александр Клеклер («Газпром»)
 Самый молодой игрок – Н.Банников («Машиностроитель»)
 Лучший снайпер – Александр Поварницын («Машиностроитель») – 8 шайб

4-я зона 
Матчи прошли с 31 января по 7 февраля на стадионе завода «Красная Этна» в Горьком. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Евгений Дмитриев («Металлург»)
 Лучший защитник – Павел Голев («Шинник»)
 Лучший нападающий – Владимир Абрамов («Красная Этна»)
 Лучший бомбардир – Виктор Лапшин («Красная Этна») – 8 шайб

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

5-я зона 
Матчи прошли с 31 января по 7 февраля на стадионе шахты «Западная» в Инте. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Сергей Сапожников («Шахтёр»)
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий –

6-я зона 
Матчи прошли с 31 января по 8 февраля на стадионе ЦБК в Первомайском. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Евгений Поплавский («Химик» Новгород)
 Лучший защитник – Борис Бахчев («Химик» Новгород)
 Лучший нападающий –

7-я зона 
Матчи прошли с 1 по 8 февраля на стадионе «Горняк» и стадионе треста «Бокситстрой» в Североуральске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Виктор Кривошеин («Янтарь»)
 Лучший защитник – Вадим Грибов («Металлург»)
 Лучший нападающий – Вячеслав Мочалов («Факел»)
 Лучший бомбардир – Николай Большенко («Горняк»)

Финальный турнир 
Матчи прошли с 21 по 28 февраля на стадионе «Центральный» в Кургане. Не стал участвовать в турнире победитель 7-й зоны. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Виктор Солодовников («Газпром»)
 Лучший защитник – Валерий Самохвалов («Зауралец»)
 Лучший нападающий – Анатолий Кршеминский («Урожай»)
 Лучший снайпер – Александр Павлов («Урожай») – 12 шайб

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1975-76 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1975/1976 - 1979/1980. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1975/1976 - 1979/1980. Справочник. Москва. 2014.

Хоккей с шайбой